Krudttårnet har flere betydninger:
 Krudttårn - et krudtmagasin
 Krudttårnet – en del af en gammel befæstning i Frederikshavn
 Krudttårnet (Fredericia) - ældste militære bygning i Fredericia
 Krudttårnet (Prag) – et gotisk tårn i Prag i Tjekkiet
 Krudttårnet (Riga) – et middelalderligt tårn i Riga i Letland
 Kridttårnet - et tidligere fyrtårn i København